Karimi – antichi mercanti musulmani
 Ali Karimi – ex calciatore iraniano
 Ali Karimi – calciatore iraniano
 Alireza Karimi – lottatore iraniano
 Babak Karimi – attore e montatore iraniano
 Mehran Karimi Nasseri – rifugiato iraniano
 Obaidullah Karimi – calciatore afghano
 Yaghoub Karimi – calciatore iraniano